Heksini su podgrupa alkina. Oni se sastoje od nekoliko izomernih jedinjenja sa formulom C6H10.

Linearni članovi su:
 1-Heksin (n-butilacetilen)
 2-Heksin (metilpropilacetilen)
 3-Heksin (dietilacetilen)

Алкини